

Toponyme 
Iaroslavl est une ville de Russie et la capitale administrative de l'oblast de Iaroslavl
Iaroslavl, district de Moscou

Patronymes 
Iaroslav Vladimirovitch, dit Iaroslav le Sage (978-1054), grand-prince de Kiev  
Iaroslav II de Kiev (mort en 1180), grand-prince de Kiev
Iaroslav d’Opole (entre 1143 et 1160 – ), duc d’Opole et évêque de Wrocław
Iaroslav II Vladimirski dit Fédor (1191-1246), prince de Novgorod, de Kiev, puis de Vladimir
Iaroslav III Vladimirski (né entre 1225 et 1228 - 1271), grand prince de Vladimir
Iaroslav Lebedynsky (né 1960), historien français